Alberto Di Chiara (1964) – allenatore di calcio, procuratore sportivo ed ex calciatore italiano
Gianluca Di Chiara (1993) – calciatore italiano
Stanislao Di Chiara (1891-...) – ginnasta italiano
Stefano Di Chiara (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Altro
Palazzo Di Chiara – palazzo di Palermo, Italia